Hajiabad, Hajjiabad eller liknande kan syfta på följande platser:

Iran 

 Hajiabad (shahrestan), delprovins, Hormozgan, 
 Hajiabad (stad i Hormozgan), 
 Hajiabad (Ardabil), ort, 
 Hajiabad (Fars), ort, 
 Hajiabad (Zirkuh), ort, Sydkhorasan, 
 Hajiabad-e Zarin, ort, Yazd, 
 Hajiabad-e Bozorg, ort, Kurdistan 
 Hajiabad-e Atashgah, ort, Semnan, 
 Hajiabad-e Yarahmadi, ort, Lorestan, 
 Ḩājjīābād-e Āqā, ort, Qom
 Ḩājjīābād-e Bazzāzī, ort, Razavikhorasan
 Ḩājjīābād-e Okhtāchī, ort, Västazarbaijan
 Qeshlāq-e Ḩājjīābād, ort, Teheran